Por central nuclear de Fukushima se puede entender cualquiera de las siguientes centrales nucleares:
 Central nuclear de Fukushima I (o Fukushima Dai-ichi);
 Central nuclear de Fukushima II (o Fukushima Dai-ni).